Xinfeng kan bland annat syfta på:

Xinfeng, Ganzhou, ett härad i Jiangxi-provinsen i Kina;
Xinfeng, Shaoguan, ett härad i Guangdong-provinsen;
Xinfeng, Hsinchu, en köping i Taiwan.
Xinfeng (socken i Kina, lat 40,22, long 112,18)
Xinfeng (socken i Kina, lat 40,77, long 113,33)
Xinfeng (socken i Kina, lat 40,79, long 107,54)
Xinfeng (sockenhuvudort i Kina, Anhui Sheng, lat 31,49, long 118,69)
Xinfeng (sockenhuvudort i Kina, Anhui Sheng, lat 30,50, long 118,08)
Xinfeng (köpinghuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 33,27, long 120,45)
Xinfeng (köpinghuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 32,11, long 119,57)
Xinfeng (köpinghuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 30,71, long 120,92)
Xinfeng (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 27,11, long 116,21)
Xinfeng (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 24,05, long 116,86)
Xinfeng (ort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 31,41, long 121,14)

WP:Projekt Kina